Berchères kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Berchères-sur-Vesgre, departementet Eure-et-Loir i regionen Centre-Val de Loire, 
 Berchères-les-Pierres, departementet Eure-et-Loir i regionen Centre-Val de Loire,